María Rosa Cazamor Veranes apodada La Señora (25 de julio de 1896 - 17 de marzo de 1974) fue doctora del presidente Rafael Leónidas Trujillo y la primera mujer nombrada así por Trujillo como Vicepresidenta de la República Dominicana desde octubre de 1942 hasta agosto de 1950, durante la era de Trujillo.

Rosa venía de una familia noble cubana y fue educada en La Habana como doctora en la Universidad de La Habana, a la edad de 24 años contrajo matrimonio con Feliz Lugo Valdés, marino dominicano donde fue a vivir a Dominicana. Fue en una celebración en la casa de los Vásquez donde conoció a Rafael Trujillo y tanto ella como su esposo mantuvieron una gran amistad. Debido a su avilidad se desempeñó como doctora privada de Trujillo. En uno de los atentados a Trujillo, Cazamor le salva la vida y este como agradecimiento le ofrecio una propiedad inmueble y puesto en su gobierno. 

Ocupando el puesto en el gobierno, sirvió brevemente como presidenta interina de la República Dominicana bajo la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y consecutivamente el puesto de Vicepresidenta de la República Dominicana en mandato a partir del 31 de octubre de 1942 hasta el 21 de agosto de 1950, cuando Rosa entrega su puesto por el motivo de la muerte de su esposo y vuelve a su país natal Cuba. 

Después de haber entregado su puesto, Héctor Trujillo, hermano de Trujillo ocupó el cargo de Presidente de la República Dominicana y le pide que se desempeñe como secretaria de la presidencia en 1952. Héctor la mantuvo en el cargo hasta 1956 en Ciudad Trujillo (Actualmente Santo Domingo), República Dominicana. Rosa está vez volvió a casarse y regresa a Cuba el 23 de diciembre de 1959 cuando Triunfó la Revolución Cubana.

Referencias 

Doctores de República Dominicana
Políticos de República Dominicana
Vicepresidentes de República Dominicana
Nacidos en Cuba